Societat: Expiació, acció i efecte d'expiar: pagar, reparar un crim o falta.
 Religió: Expiació, acció i efecte d'expiar: esborrar la culpabilitat mitjançant alguna acció simbòlica o ritual
Expiació amb sang, una expiació que, segons el catolicisme, va fer Jesús
 Cinema: Expiació (pel·lícula), pel·lícula britànica de 2007
 Literatura: Expiació (novel·la), novel·la d'Ian McEwan